Polsa – frazione del comune di Brentonico, in provincia di Trento
 Pölsa – piatto svedese